

Persone
 Bragadin – famiglia patrizia di Venezia
 Alvise Bragadin – editore e tipografo italiano
 Donato Bragadin – pittore italiano
 Giovanni Bragadin – patriarca cattolico italiano
 Matteo Bragadin – politico italiano
 Marcantonio Bragadin – Rettore di Famagosta della Repubblica di Venezia
 Marcantonio Bragadin – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Marcantonio Bragadin – ammiraglio, saggista e sceneggiatore italiano

Altro
 Classe Bragadin – classe di sommergibili posamine della Regia Marina
 Marcantonio Bragadin – sommergibile della Regia Marina italiana